Yanacachi (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Yanacachi (plaats), een plaats in deze gemeente